Појам Побуна на броду Баунти може да се односи на:
 Побуна на броду Баунти,
 Побуна на броду Баунти (филм из 1935),
 Побуна на броду Баунти (филм из 1962),
 Побуна на броду Баунти (филм из 1984)